Са́ра Джоа́нн Кокс (; 13 декабря 1974, Болтон, Большой Манчестер, Англия, Великобритания) — английская журналистка, телеведущая.

Биография 
Сара Джоанн Кокс родилась 13 декабря 1974 года в Болтоне (Большой Манчестер, Англия, Великобритания).

Карьера 
Сара начала свою журналистскую карьеру в 1999 году.

Личная жизнь 
В 2001—2005 года Сара была замужем за музыкантом  (род.1970). В этом браке она родила своего первенца — дочь Лолу Энн Картер (род.13.06.2004).

Как минимум с 2007 года Сара состоит в фактическом браке с Беном Сайзером. В этих отношениях она родила своих второго и третьего детей — сына Айзека Сайзера (род.10.03.2008) и дочь Рене Сайзер (род.12.03.2010).

Ссылки